Пышник () — белорусская фамилия.

Известные носители:

 Пышник, Андрей Юрьевич (род. 1968) — советский и белорусский футболист, тренер.
 Пышник, Регина Игнатьевна (род. 1939) — белорусская баскетболистка, баскетбольный тренер и рефери. Заслуженный тренер Республики Беларусь.
 Пышник, Сергей Юрьевич (род. 1962) — советский и белорусский футболист, тренер.
 Пышник, Юрий Антонович (род. 1942) — советский футболист; тренер.